Quadri, une commune italienne de la province de Chieti.
 quadri-, un préfixe numérique valant 4.
 Caffè Quadri, un café-restaurant  à Venise.

Patronymes 

  (1936-2011), écrivain, critique de théâtre et journaliste italien,
  (1964-) monteur italien,
 Lorenzo Quadri (1974-), personnalité politique suisse,
 Ondina Quadri (1994-), actrice italienne.